Tostain est un patronyme normand notamment porté par :

Lucien Tostain (1909 - 1992), athlète français	 
Lucienne Tostain (1907 - 1990), athlète française	 
 Nicolas Tostain (1980 - ), homme politique français, élu de la Manche
 Roland Tostain, homme politique français, ancien maire de Lison, Calvados

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie
Patronyme normand